Теладур от италианската дума за резбар intagliatore може да се отнася за:

 Атанас Теладур, виден български възрожденски резбар, основател на Самоковската художествена школа
 Петър Теладур (?–1854), виден български възрожденски резбар от Гари

Бележки